Sojuz-2-1v, under utvecklingen känd som Sojuz 1, är en rysk rymdraket. Raketen är i grunden en Sojuz-2.1b-raket utan startraketer. Första uppskjutningen gjordes den 28 december 2013, från Plesetskkosmodromen.

Uppskjutningar

Källor och referenser 

Rysslands rymdprogram
Rymdraketer